Клодий (Clodius) е друга плебейска форма на името Клавдий, която се употребява от някои членове на фамилията на Клавдиите, за да получат като патриции плебейски вид, докато жените употребяват Клавдия и Клодия (Claudia и Clodia).

Промяната е политическа маневра на Публий Клодий Пулхер.

С това име през римско време са:

 Публий Клодий Пулхер († 52 пр.н.е.), републикански политик
 Клодий Езоп, трагически поет през 50 пр.н.е.
 Гай Клодий Вестал, вероятно строител на Виа Клодиа
 Публий Клодий Тразеа Пет, сенатор при Нерон
 Луций Клодий Мацер, легат, бунтувал се срещу Нерон
 Публий Клодий Квиринал, от Арелате в Галия, учител по реторика по времето на Нерон
 Децим Клодий Албин (Клодий Албин; † 197), анти-император 196–197
 Марк Клодий Пупиен Максим (Пупиен; † 238), съ-император 238
 Тит Клодий Сатурнин Фид – управител на провинция Тракия 237 – 238 г.
 Луций Клодий Помпеян, суфектконсул 202 или 203 г., баща или дядо на консула от 241 г.
 Клодий Помпеян, консул 241 г.
 Тит Клодий Еприй Марцел, суфектконсул 62 и 74 г.

Вижте също 
 Клодия